El Torneig de Lexington 2020, oficialment conegut com a Top Seed Open 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura exterior que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'agost de 2020 al Top Seed Tennis Club de Lexington, Kentucky, Estats Units.

La tennista local Jennifer Brady va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. La suïssa Jil Teichmann optava a guanyar el doblet però no va aconseguir imposar-se en cap de les dues finals.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

WTA Tour 2020
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Kentucky
Lexington (Kentucky)